

Национальный отбор 
Шведская телекомпания SVT объявила о том, как участвующие артисты были разбиты на 4 полуфинала.

1 полуфинал, 7 февраля

Полуфинал 2, 14 февраля

Полуфинал 3, 21 февраля

Полуфинал 4, 28 февраля

В полуфинале

Финал 
В финале Малена Эрнман выступала 4-ей и заняла 21-е место с 33 баллами. 7 баллов Малене дала Финляндия, это максимум баллов, который она получила от одной страны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Melodifestivalen  

Страны на «Евровидении-2009»